Deskur – polski herb szlachecki z indygenatu

 Osoby o nazwisku Deskur
 Andrzej Maria Deskur (1924-2011), duchowny katolicki, urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał
 Andrzej Deskur (1972-), aktor teatralny, filmowy
 Feliks Deskur (1899-1939), major kawalerii Wojska Polskiego
 Jan Jerzy Deskur (1741-1816), pułkownik Wielkiego Księstwa Litewskiego, poseł rawski
 Jerzy Deskur (1896-1978), pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Marta Deskur (1962-), artystka sztuk wizualnych
 Michał Deskur (1973-), przedsiębiorca, urzędnik

 Zobacz też
 Deskurów